Löwendenkmal heißen

 Löwendenkmal (Bad Abbach)
 Löwendenkmal Bad Bentheim
 Löwendenkmal (Bad Honnef)
 Löwendenkmal Bochum
 Löwendenkmal Braunschweig, siehe Braunschweiger Löwe
 Löwendenkmal (Dortmund)
 Löwendenkmal Luzern
 Löwendenkmal bei der Rudelsburg (Bad Kösen), siehe Denkmäler bei der Rudelsburg#Löwendenkmal
 Löwendenkmal Schwerin, siehe Markt (Schwerin)#Löwendenkmal
 Löwendenkmal für den Braunschweiger Herzog Friedrich Wilhelm bei Quatre-Bras, siehe Friedrich Wilhelm (Braunschweig-Lüneburg-Oels)#Standbilder und Denkmale
 Löwendenkmal der Universität Leipzig